La saison 1992-1993 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. La LNA voit la consécration du EHC Kloten en tant que champion de la saison régulière et des play-off.

Ligue nationale A

Saison régulière

Classement

Meilleurs pointeurs en saison régulière

Play-off

Barrages de promotion/relégation LNA/LNB

Ligue nationale B

Saison régulière

Barrages de maintien en LNB 
Thurgovie et Lausanne se maintiennent en LNB en battent Langnau (4-1), respectivement Lyss (4-0), qui sont donc relégués en .



Juniors Élites

Références 

1992
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1992
Sport en Suisse en 1993